Termo peut désigner :

Toponyme 
 Thermo est un dème situé dans la périphérie de Grèce-Occidentale en Grèce

Préfixe 
Le terme thermo désigne la chaleur ou la température. On retrouve le suffixe dans les mots suivants :

thermochimie,
thermocycleur,
thermodynamique,
thermoélectricité,
thermométrie,
thermophile,

Voir aussi
 Thermos

Préfixe